Васи́лий Яки́мов:
 Якимов, Василий Алексеевич (1800 или 1802—1853) — русский филолог, писатель, переводчик и педагог.
 Якимов, Василий Ларионович (1870—1940) — советский паразитолог.